Dömpke ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Dömpke (1907–1985), deutscher Bandoneonspieler
 Gustav Dömpke (1853–1923), deutscher Musikkritiker